Генна́дий Три́фонов:
 Трифонов, Геннадий Николаевич (1945—2011) — русский писатель и поэт.
 Трифонов, Геннадий Фёдорович (1938—2020) — философ и историк науки.